Ribaupierre ist der Familienname folgender Personen:

 André de Ribaupierre (1893–1955), Schweizer Violinist und Musikpädagoge
 Claude de Ribaupierre (* 1944), Schweizer Comiczeichner mit Künstlernamen Derib
 Émile de Ribaupierre (1887–1973), Schweizer Violinist  

 Mathilde de Ribaupierre (1885–1950), Schweizer Violinistin  

Siehe auch:
 Alexander Iwanowitsch Ribeaupierre (1781–1865), russischer Diplomat und Bankmanager